Michel Bouvard ist der Name folgender Personen:

* Michel Bouvard (Politiker, 1955) (* 1955), französischer Politiker (UMP)
 Michel Bouvard (Organist) (* 1958), französischer Organist
 Michel Bouvard de Fourqueux (1719–1789), französischer Staatsmann